Seznam brigad z zaporedno številko 97.

Seznam 
 Pehotne
 97. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 97. tankovska brigada (ZSSR)

 Zračne
 97. vojnoletalska brigada (ZRJ)

 Komunikacijske
 97. komunikacijska brigada (ZSSR)

Glej tudi